Chenoa (zangeres), een Argentijns-Spaanse zangeres die meedeed aan het programma Operación Triunfo
Chenoa (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois